Parazygiella is een geslacht van spinnen uit de familie van de wielwebspinnen (Araneidae).

Soorten 
 Parazygiella carpenteri (Archer, 1951)
 Parazygiella dispar (Kulczyński, 1885)
 Parazygiella montana (C. L. Koch, 1834)

Wielwebspinnen